Porcelana Futebol Clube do Cazengo – angolski klub piłkarski z siedzibą w mieście N’dalatando, występujący w Giraboli, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w Angoli.

Historia 
Klub został założony w 2009 roku. W 2010 roku rozpoczął starty w drugiej lidze. W 2012 roku wywalczył awans do pierwszej ligi. W 2013 roku zajął w niej jednak 14. miejsce i spadł z powrotem do drugiej ligi. W 2015 roku ponownie awansował do pierwszej ligi.

Występy w lidze 

Uwagi:1m. = Awans do Giraboli, GB = Girabola (I liga), GA = Gira Angola (II liga)    Miejsca w  oznaczają spadek

Reprezentanci kraju grający w klubie 
  Thierry Bolongo
  Ibrahima Sory Camara
  Chico Caputo
  Pedro Henriques
  Musasa Kabamba
  Miro
  Rasca

Bibliografia 
 

Angolskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 2009
N’dalatando